Bart De Smet (bestuurder)
 Bart De Smet (magistraat)
 Bart De Smet (politicus)